Le terme Capitachouane peut se référer à:

Toponymes
Lac Capitachouane, un plan d'eau de la ville de Senneterre, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada. 
Rivière Capitachouane, un cours d'eau du territoire non organisé de Réservoir-Dozois, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Zec Capitachouane, une zone d'exploitation contrôlée (zec), situé dans la ville de Senneterre, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.